

Persone
 Ashe, pseudonimo di Ashlyn Rae Willson (1993) – cantante statunitense
 Arthur Ashe (1943-1993) – tennista statunitense
 Corey Ashe (1986) – calciatore statunitense 
 Daniela Denby-Ashe (1978) – attrice inglese
 Danni Ashe (1968) – attrice pornografica statunitense
 Elizabeth Ashe à Court-Repington, o Elizabeth Herbert (1822-1911) – traduttrice, scrittrice e filantropa inglese
 Geoffrey Ashe (1923) – scrittore e storico britannico
 John Baptista Ashe (1748-1802) – militare e politico statunitense, uno dei fondatori degli Stati Uniti d'America
 Rosemary Ashe (1953) – soprano e attrice inglese
 Saint-George Ashe (1871-1922) – canottiere britannico
 Simeon Ashe (...-1662) – religioso inglese
 Tala Ashe, propr. Tala Ashrafi (1984) – attrice iraniana con cittadinanza statunitense
 Thomas Ashe, o Tomás Pádraig Ághas (1885-1917) – attivista e politico irlandese

Altro
 Arthur Ashe Stadium – stadio di tennis nel distretto del Queens, New York
 Ashe – personaggio di Final Fantasy
 Contea di Ashe – contea dello Stato della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Ashes